Scull ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Scull (1818–1900), US-amerikanischer Politiker 
 Lázaro Rivas Scull (1975–2013), kubanischer Ringer, siehe Lázaro Rivas